

België 
 Broekmolen (Zutendaal) of Suetendaelmolen, een watermolen bij Zutendaal
 Broekmolen (Lierde), molen in Broekmolen, gemeente Lierde

Nederland

Limburg 
 Broekmolen (Stramproy), watermolen in Stramproy
 Broekmolen (Kerkrade) of Brugmolen, in de gemeente Kerkrade
 Broekmolen (Slenaken) of Broekermolen, voormalige watermolen in Slenaken
 De Broekmolen, watermolen in de gemeente Heerlen, bij Hoensbroek
 Stadbroekermolen, watermolen in Sittard, met het adres Broekmolen 1

Overige provincies 
 Broekmolen (Broeksterwoude), poldermolen nabij het Friese dorp Broeksterwoude
 Broekmolen (Bornerbroek), voormalige molen in de Overijsselse plaats Bornerbroek
 Broekmolen (Streefkerk), wipwatermolen in het Zuid-Hollandse dorp Streefkerk
 Broekmolen (Rijswijk) of Oude Broekmolen, voormalige poldermolen in de Zuid-Hollandse plaats Rijswijk
 Broekmolen (Langerak), voormalige poldermolen in de Zuid-Hollandse plaats Langerak

Zie ook 
 Broekermolen (doorverwijspagina)